Bethel (Kanaän), een Bijbelse plaats;
 Vrije Baptistengemeente Bethel, te Drachten
 Bethel, de benaming die Jehova's getuigen geven aan de regiokantoren van het Wachttorengenootschap

de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Bethel (Alaska)
 Bethel (Connecticut)
 Bethel (Delaware)
 Bethel (Minnesota)
 Bethel (Missouri)
 Bethel (New York)
 Bethel (North Carolina)
 Bethel (Ohio)

andere plaatsen met de naam Bethel:
 Bethel (Suriname), een plaats in Paramacca, Sipaliwini, Suriname
 Bethel (Botswana), een plaats in Botswana

Zie ook
Bethelkerk (doorverwijspagina)